Golm kan syfta på:

Platser 

Golm, Potsdam – en stadsdel i staden Potsdam i Brandenburg, Tyskland
Golm, Gross Miltzow – en ort i kommunen Gross Miltzow i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Golm, Zichow – en ort i kommunen Zichow, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland
Golm, Usedom – ett berg på ön Usedom
Golm, Österrike – ett vintersportområde i Österrike
Golm, Perleberg – en ödeby i Perleberg, Landkreis Prignitz, Brandenburg, Tyskland
Golmberg – ett berg i skogsområdet Golmheide i Brandenburg
Alt Golm – en ort i kommunen Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland.
Neu Golm – en ort i kommunen Bad Saarow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland.

Personer 
Rudolf Golm, pseudonym för Rudolf Goldscheid (1870–1931), österrikisk sociolog.